Urano – settimo pianeta del sistema solare
Urano – pianeta associato all'imprevisto in astrologia
Urano – Ghiacciaio dell'isola Alessandro I, in Antartide
Urano – operazione bellica sovietica compiuta a Stalingrado nel 1942
Urano – Divinità della mitologia greca

Altri progetti